

Потапово — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Потапово — село, Єнісейський район, Красноярський край
 Потапово — селище, Єткульський район, Челябінська область
 Потапово — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Потапово — село, Можайський міський округ, Московська область
 Потапово — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Потапово — село, Рузький міський округ, Московська область